Lasarewskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Lasarewskyj (1871–1936), ukrainischer und russischer Schriftsteller
 Hlib Lasarewskyj (1877–1949), ukrainischer Literaturkritiker
 Mychajlo Lasarewskyj (1818–1867), enger Mitarbeiter und Freund von Taras Schetschenko
 Oleksandr Lasarewskyj (1834–1902), ukrainischer Historiker
 Wassyl Lasarewskyj (1817–1890), ukrainischer Übersetzer, Belletrist, Bruder von Oleksandr Lasarewskyj